Cipanengah (Bojong Genteng), een plaats in Indonesië
Cipanengah (Lembursitu), een plaats in Indonesië